Лешозеро — пресноводное озеро на территории Куганаволокского сельского поселения Пудожского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1 км². Располагается на высоте 137,3 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на два километра вытянуто с юго-запада на северо-восток. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Из северо-восточной оконечности озера вытекает протока Рымбаса, впадающая в Водлозеро.

С юго-восточной стороны в Лешозеро впадает ручей без названия, вытекающий из Навдозера.

В озере расположены два небольших безымянных острова: у юго-западной и северо-восточной оконечностей озера.

К востоку от озера проходит дорога местного значения  («Подъезд к д. Куганаволок»).

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100311102000019039.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Водлозера
Озёра Пудожского района